Il termine Tamesis può riferirsi a:
 Tamesis, divinità femminile della mitologia celtica
 Támesis, comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
 Tamĕsis, antico nome del Tamigi